Футбольный клуб «Ларн» () — североирландский футбольный клуб из одноимённого города, в графстве Антрим.

История 
Клуб был основан во второй половине XIX века. С сезона 1972/73 по 1994/95 и с 2003/04 по 2007/08 команда выступала в Премьер-лиге. Клуб удерживает рекорд по попаданиям в финал кубка Северной Ирландии (5 раз).

Стадион 
Домашней ареной футбольного клуба является стадион «Инвер Парк» вмещающий на 3 000 зрителей (из них 850 сидячих мест). Стадион был построен в 1900 году.

Достижения 
 Премьер-лига
 Третье место: 1925/26
 Кубок Северной Ирландии
 Финалист (5): 1927/28, 1934/35, 1986/87, 1988/89, 2004/05
 Кубка лиги
 Обладатель (2): 1991/92, 2003/04
  Кубок Ольстера
 Обладатель (2): 1951/52, 1987/88

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль клуба на weltfussballarchiv.com
 Профиль клуба на worldfootball.net
 Профиль клуба на soccerway.com
 Профиль клуба на eufo.de
 Профиль клуба на foot.dk

ФК «Ларн»
Антрим